Театр имени Ленсовета — в 1939—1942 годах название ленинградского театра, руководимомого Сергеем Радловым, бывшего Молодого театра, с 1935 года — Театра-студии под руководством Радлова, в 1938 году переименованного в Ленинградский государственный театр под руководством Засл. артиста Республики С. Э. Радлова. В 1942 году театр прекратил своё существование.

 Театр имени Ленсовета — бывший ленинградский Новый театр, получивший это наименование в 1953 году; в настоящее время — Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета.

 Театр Ленсовета (Московский театр Ленсовета) — московский драматический театр, носивший это название в 1932—1941 годах; в 1941 году был слит с Московским драматическим театром под руководством Ф. Н. Каверина с образованием Московского театра драмы, который в 1944 году, в свою очередь, был объединён с Театром Революции, ныне — Московский академический театр им. Вл. Маяковского.